

Geografia 
Gavia – Torrente delle Alpi Retiche (Italia).
Gavia – Montagna delle Alpi Retiche (Italia).
Gavia – Passo delle Alpi Retiche (Italia).
Gavia – Valle delle Alpi Retiche (Italia).

Turismo 
Gavia – Rifugio delle Alpi Retiche (Italia).

Zoologia 
Gavia – Genere di uccelli della famiglia Gaviidae